

Wydarzenia 

 reformy Solona w Atenach